Breviceps är ett släkte av groddjur. Breviceps ingår i familjen Brevicipitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Breviceps